Baluga (Ljubićska)
 Baluga (Trnavska)